Койданово может означать:

 Койданово — до 1932 года название города Дзержинск Минской области.
 Койданово — железнодорожная станция в городе Дзержинск Минской области.

См. также 
 Кайданово
 Кайдановер, Шмуэль